John Stax (né le  à Crayford) est un musicien anglais.

Biographie 
Il est le premier bassiste des Pretty Things, de 1963 à 1967.

Stax apparaît sur les deux premiers albums du groupe, The Pretty Things et Get the Picture?. Il part vivre en Australie pendant les sessions d'enregistrement du troisième album, Emotions. Wally Waller le remplace.

Liens externes 
  Sur Allmusic
  Interview de John Stax
 

Naissance en avril 1944
Naissance à Bexley (borough londonien)
Bassiste anglais
Membre des Pretty Things